The Fighting Sullivans, Amerikaanse dramafilm uit 1944
 The Sullivans (serie), Australische serie uit 1976–1983